Андрей Рогош (22 сентября 1909, Берлин — 17 октября 1969, Нью-Йорк, США) — протопресвитер католической церкви византийского обряда, основатель и настоятель русской общины Св. Михаила Архангела в Нью-Йорке, сотрудник Ассоциации Католической помощи Ближнему Востоку (Catholic Near East Welfare Association), выпускник Руссикума, участник Русского апостолата, деятель Русского Зарубежья.

Биография 
Родился от отца — русского старообрядца и матери — немки. В 1930—1936 учился в Папском Григорианском университете и Руссикуме, в 1934 в храме Святого Антония Великого епископом УГКЦ Николаем Чарнецким рукоположен в сан священника византийского обряда, в 1935 направлен на миссию в Нью-Йорк, где основал русскую католическую общину византийского обряда Св. Михаила Архангела на Манхеттене. После окончания Второй мировой войны с появлением русских эмигрантов второй волны активно помогал соотечественникам в США и Европе, посещал лагеря; в совершенстве владея русским, немецким и английским языками, в день обрабатывал до 500 запросов и личных дел, помогал как юридический консультант.

Рогош работал помощником генерального секретаря «The Catholic Near East Welfare Association», а также служил в русинском обряде в храме юрисдикции католической карпато-русинской церкви и в приходе итало-албанцев во имя иконы Божией Матери «Благодатное Небо» в Нью-Йорке.

В 1950 благодаря его финансовой помощи состоялась поездка православного священника Николая Предоевича в одну из русских общин в штат Гояс (Бразилия) с целью организации там прихода в юрисдикции Южно-Американской епархии РПЦЗ.

В 1951 папой Пием XII возведен в сан протоиерея. По указу папы Павла VI получил сан протопресвитера.

Сотрудничал с Русским центр Фордемского университета. После смерти Рогоша русская католическая община в Нью-Йорке стала обслуживаться иезуитами византийского обряда из центра папы Иоанна XXIII при университете.

Публикации 
 Рогош А. Рим и Восточные Церкви. Нью-Йорк, 1948.

Примечания

Источники 
 Апостольская работа в пользу русских в Нью-Йорке // Россия и Вселенская церковь,№ 1, 1953. с. 14-16.
 Берд Фома. Отец Андрей Рогош: Некролог // Россия и Вселенская церковь,№ 4, 1969 — № 1 (80), 1970. с. 30.
 Вести от наших приходов из-за гарницы // Наш приход,№ 6, 1949. с. 31.
 Католичество и латинство // Наш приход,№ 5, 1949. с. 20.
 Рошко Георгий, протопресвитер. На службе беженцам мира: свидетельствует русский католический священник. — М.: Stella aeterna, 2001. — с. 168—169.
 Хроника // Наш приход,№ 4, 1948. с. 28.

Ссылки 
 Колупаев В. Протопресвитер Андрей Рогош // РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Священники Российской грекокатолической церкви
Русские эмигранты второй волны в США
Священники Русинской грекокатолической церкви
Итало-албанская католическая церковь